Uijajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uijajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (39 ha)
Uijajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (8,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn